Forestdale – distretto di Croydon, Londra (Regno Unito)
 Forestdale – census-designated place della Contea di Jefferson, Alabama (Stati Uniti d'America)
 Forestdale – census-designated place della Contea di Barnstable, Massachusetts (Stati Uniti d'America)